HDL, sigle de trois lettres, peut signifier :
 High density lipoprotein (en français, lipoprotéine de haute densité), responsable du transport du cholestérol vers le foie où il pourra être éliminé ;
 Hardware description language, un langage de description matériel, en informatique ;
 Les Hurlements d'Léo, un groupe de rock français ;
 Haut-du-Lièvre, un quartier de Nancy ;
 Hall du Livre, une librairie située à Nancy ;
 Henry de Lesquen, un haut fonctionnaire et homme politique et de radio français ;
 hydroxyde double lamellaire, connus aussi sous le nom d'argile ionique ;
 hernie discale lombaire ;
 , qui signifie « Je t'aime » en allemand, pour un amour ou une amitié forte (cette abréviation est essentiellement utilisée sur internet et peut être assimilé au français « JTM »).